Потенция — ( — сила) — в общем смысле наличие сил для каких-либо действий.

В медицине 
 Потенция — здоровая эрекция, без которой невозможен половой акт.

Топоним 
  () — город в Пицене между Анконой и Castellum Firmanum, близ устья реки Флозиса, римская колония (Liv. 39, 44);
 Потенция () — город в Лукании, недалеко от апулийской границы, ныне Потенца.

См. также 
 Импотенция